Dieser Artikel behandelt die Irakische Fußballolympiaauswahl während der Olympischen Sommerspiele 1980.

Olympia-Qualifikation 

In der Asiatischen Zone ermittelte die Gruppe 1 ihren Teilnehmer für die Olympischen Sommerspiele 1980 in einem Turnier im irakischen Bagdad. Dabei belegte der Gastgeber in der Abschlusstabelle den ersten Platz auf Grund des besseren Torverhältnisses gegenüber Kuwait. Im anschließenden Finale unterlag man jedoch Kuwait und verpasste ursprünglich die Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele 1980 in Moskau. Aufgrund des Boykotts von Malaysia (Sieger der Gruppe 2) wegen der Sowjetischen Intervention in Afghanistan, wurde der Irak nachträglich von der AFC für das olympische Turnier gemeldet.

Gruppe 1 
Turnier in Bagdad
	
Abschlusstabelle

|}
Spielergebnisse

Finale

Olympia-Endrunde

Kader

Spiele 
In der Vorrunde ging es nach einem Sieg gegen Costa Rica und einem Unentschieden gegen Finnland im letzten Spiel gegen Jugoslawien um den ersten Platz in der Gruppe, den sich Jugoslawien mit einem Unentschieden sicherte. Als Zweiter qualifizierte man sich für das Viertelfinale, wo man nach einer Niederlage gegen den Titelverteidiger DDR aus dem Turnier ausschied.

Vorrunde (Gruppe D) 

|}

Viertelfinale

Literatur

Weblinks 
 
 Offizielle Seite der FIFA

Irak
Irakische Fußballnationalmannschaft
Fussball 1980